Seyffer ist der Familienname folgender Personen:

 August Seyffer (1774–1845), deutscher Kupferstecher
 Ernst Eberhard Friedrich von Seyffer (1781–1856), deutscher Gartenbaudirektor
 Hans Seyffer (auch: Hans Seyfer oder Meister Hans von Heilbronn; * um 1460; † 1509), spätgotischer Steinbildhauer und Holzschnitzer
 Karl Felix von Seyffer (1762–1822), deutscher Astronom
 Otto Ernst Julius Seyffer (1823–1890), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Seyfer
 Seifer
 Seiffer
 Seyffert